A lap egyes káiumvegyületek összegképletét sorolja fel.


A magyar Wikipédia szócikkeiben található káliumvegyületek összegképlete

További káliumvegyületek összegképlete

Kapcsolódó lapok 
 Kálium
 Kémiai képlet
 Vegyületek összegképlete
 Szerves vegyületek listája

További információk 
 a magyar Wikipédia káliumot tartalmazó vegyületeinek listája külső keresővel

Kémiai listák